Aerials for herrere ved vinter-OL 2018 fandt sted den 17. og 18. februar 2018 i Bogwang Phoenix Park, Pyeongchang, Sydkorea.

Resultater

Kvalifikation 1 
 Q — Kvalificeret til finalen
Kvalifikationen blev afholdt den 17. februar kl. 20:00.

Kvalifikation 2 
 Q — Kvalificeret til finalen

Finale

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Freestyle skiløb  på pyeongchang2018.com
 Tidsplan  på pyeongchang2018.com

Aerials - Herrer